Манчкин ():
 Название одного из сказочных народов — персонажей сказки писателя Ф. Баума «Волшебник из страны Оз»; в произведениях А. М. Волкова, основанных на этой сказке — жевуны.
 Манчкин (от названия героев Ф. Баума) — очень редкая американская порода коротколапых кошек (т. н. «кошка-такса»).
 «Манчкин» — ролевая настольная карточная игра.
 Манчкинство — стремление игрока выжать максимум из ролевой или компьютерной игры.